Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2007 (anglais : Australia rugby sevens 2007) est la  étape de la saison 2006-2007 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 7 et  à l'Adelaide Oval à Adelaide, en Australie.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe des Samoa sur le score de 21 à 7.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleurs marqueurs du tournoi :  Anthony Sauer Mikaele Pesamino (9 essais) 
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Nigel Hunt () 

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Lien externe 
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2007
Sport en Australie en 2007
Australie
Sport en avril 2007